Elitserien 1989/90 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1989/90, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1989/90, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1989/90